ha sido el nombre empleado por varios buques de guerra japoneses:

 Makinami, destructor Clase Yūgumo de la Armada Imperial Japonesa, activo en 1942 y hundido en 1943.
Makinami (DD-112), destructor Clase Ayanami de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activo desde 1960 hasta 1990.
Makinami (DD-112), destructor Clase Takanami de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, activo desde 2004.

en:Makigumo